AQ – dwuznakowy kod alfanumeryczny przypisany przez IATA liniom Aloha Airlines
 AQ – Antarktyda (oznaczenie kodowe według ISO 3166-1)

Zobacz też 
 AQ Interactive